Белозо́рье, также Белозе́рье () — село в Черкасском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 8506 человек. Почтовый индекс — 19635. Телефонный код — 472.

Название произошло от Белого озера, и село изначально называлось Белоозеро, потом «о» сократилось и осталось Белозеро, затем Белозерье. Однако, официальным названием на русском языке в советское время было присвоено Белозорье, которое и осталось на картах.

Местный совет 
Село Белозорье — административный центр Белозорского сельского совета.

Адрес местного совета: 19635, Черкасская обл., Черкасский р-н, с. Белозорье, ул. Ленина, 168.

Знаменитые уроженцы 

 Бедан, Андрей Никифорович (1920—1996) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., полный кавалер ордена Славы.

Примечания

Ссылки 
 Белозерье на сайте Верховной рады Украины
 Кратко о Белозерье 
 
 

Населённые пункты Черкасского района